Claude Guichard ist der Name folgender Personen:

* Claude Guichard (Historiker) (1545?–1607), französischer Historiker und Dichter 
 Claude Guichard (Mathematiker) (1861–1924), französischer Mathematiker
 Claude Guichard (Politiker) (* 1928), französischer Politiker